Borac Čačak puede hacer referencia a:
FK Borac Čačak, club de fútbol de Serbia.
KK Borac Čačak, club de baloncesto de Serbia.